Diviš (z řeckého Διονύσιος, Dionysios a latinského Dionysius) je české příjmení a zároveň vlastní jméno (používané hlavně v minulosti).

Příjmení Diviš či Divišová mělo v roce 2012 v Česku 4 615 osob. Nejvíce je příjmení rozšířeno v Praze (299 osob) a na Šumpersku (172 osob). Podobné příjmení Divis nebo Divisová mají 3 osoby, Divíšek nebo Divíšková 515 osob. Jeho nositeli jsou nebo byli některé osobnosti:

historické
 svatý Diviš – Saint Denis, patron Francie (3. stol.)
 Diviš – člen družiny knížete Břetislava I., zakladatel obce Divišov
 Diviš Bořek z Miletínka (†1438) – husitský polní hejtman
 Diviš Černín z Chudenic (asi 1565–1621) – rytíř, jediný katolík mezi popravenými roku 1621
 Diviš ze Šternberka (†1329) – šlechtic a olomoucký purkrabí

moderní
 viz Diviš (příjmení)

Fiktivní postava 
 Diviš (Digory Kirke) z knižní série Letopisy Narnie.

Další významy 
Termín diviš je používán jako lidové a krajové označení několika druhů hub:
 kotrč, nejčastěji kotrč kadeřavý
 choroš oříš

Podobné příjmení 
 Dionysios
 Denis
 Divíšek

Mužská jména
Mužská jména řeckého původu